Dans l'univers imaginaire de Faucongris (utilisé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons), Tenser est un archimage, ancien membre de la Citadelle des Huit et du Cercle des Huit, qui cherche activement à débarrasser la Flannesse de tout mal. Dans la série d'aventures "Age of Worms" publiée par le magazine Dungeon, Tenser porte le nom de "Manzorian".

Origines du personnage 
Tenser, anagramme d'Ernest, est l'un des deux premiers personnages du jeu qui va devenir Donjons et Dragons, un magicien créé et joué par "Ernie", le fils de Gary Gygax. À l'automne 1972, Gary Gygax travaille sur les règles d'un nouveau type de jeu basé sur une démonstration à laquelle l'avait invité Dave Arneson. Afin de fournir un environnement de test dans lequel développer ces règles, Gygax conçoit son propre château, "Castel Gryffalc" et prépare le premier niveau du complexe souterrain qui s'étend en dessous. Deux de ses enfants, Ernie et Élise, sont les premiers joueurs et Ernie crée un magicien, Tenser. Au cours de la soirée, les enfants combattent et détruisent les premiers monstres des souterrains de Castel Gryffalc; Gygax s'en souvient parfois de mille-pattes géants, parfois comme un nid de scorpions. Pendant la partie, Ernie et Elise trouvent également leur premier trésor, un coffret de 3 000 pièces de cuivre (trop lourd pour pouvoir être transporté, à la grande déception des enfants). Une fois les enfants couchés, Gygax commence immédiatement à travailler sur le deuxième niveau des souterrains.

La nuit suivante, Don Kaye, Rob et Terry Kuntz les rejoignent, et créent respectivement les personnages de Murlynd, Robilar et Térik. Au cours des semaines et des mois suivants, Tenser part souvent à l'aventure avec Robilar et Térik. À un moment, grâce à l'utilisation des forces combinées de leurs loyaux hommes de mains, tous trois finissent par contrôler l'accès au premier niveau des souterrains de Castel Gryffalc pendant qu'ils mettent à sac les niveaux inférieurs. Tenser, ayant fini par prendre conscience de l'absence de Robilar, part à recherche et sera le deuxième personnage à atteindre le mythique 13e (et à l'époque, dernier) niveau des souterrains de Gryffalc. Gary Gygax "emprunte" le nom de Tenser pour deux des sorts du "Manuel des Joueurs d'AD&D - 1ère édition", le Disque Flottant de Tenser et la Transformation de Tenser. Lorsqu'en 1985 Gygax est contraint de quitter TSR, il perd les droits sur tous ses personnages, sauf ceux qui sont des anagrammes de son propre nom.

Tenser est l'un des mages célèbres dont les sorts sont décrits dans le supplément "Greyhawk Adventures". Il est également présenté dans la boîte de jeu "The City of Greyhawk", où il est membre du nouveau Cercle des Huit, cette cabale de neuf magiciens qui cherchent à maintenir l'équilibre entre les forces du Bien et du Mal dans le monde.  Lorsque TSR décide en 1991 de relancer la campagne du Monde de Faucongris, la chronologie officielle avance d'une décennie pour se situer en 585 AC, l'année qui suit la fin d'une guerre continentale appelée la Grande Guerre de Faucongris. Dans les évènements décrits dans ce nouvel arc narratif, Rary et Robilar, le vieux compagnon d'aventure de Tenser, tentent de détruire le Cercle des Huit et parviennent à tuer Tenser et Otiluke. Cela marque la fin de Tenser, jusqu'à ce que TSR soit racheté par Wizards of the Coast et que la trame narrative de Faucongris soit une fois de plus révisée. Cette fois, dans l'aventure "Return of the Eight", les joueurs rencontrent les membres survivants du Cercle des Huit (maintenant appelé le "Cercle des Cinq" en raison de l'absence de Tenser, d'Otiluke et de Rary). Si les joueurs réussissent à finir l'aventure, Tenser est sauvé de la mort (mais refuse de reprendre sa place au sein du Cercle).

Description, demeure et relations
Tenser est de taille moyenne, les cheveux bruns et le nez aquilin, toujours vêtu de bleu. Il est poli et extraverti, mais n'hésite pas à imposer sa volonté aux autres dans l’intérêt de la Loi et du Bien. Tenser a établi sa demeure dans la Forteresse des Profondeurs Inconnues sur la rive sud du Nyr Dyv, près du village de La Pointe du Mage, à seulement quelques jours de cheval de la Cité-Franche de Faucongris.
Tenser est un ami proche de Jallarzi Sallavarian et de Cymria. Agathon de Thrunch lui rend souvent visite dans sa forteresse.

Histoire du personnage
Tenser naît en 525 AC, dit-on dans la ville de Phax sur la Côte Sauvage. À un certain moment après 551 AC, il est recruté par Mordenkaïnen et Bigby pour rejoindre la Citadelle des Huit. après la mort de son ami, membre lui aussi de la Citadelle Serten en 569 AC, la Citadelle se dissout. Tenser se joint à nouveau à Bigby et Mordenkaïnen en 574 AC lorsque ces derniers lui proposent de remplacer Léomund dans le Cercle des Huit.

En 570 AC, Tenser accompagne Bigby et Neb Retnar sous Castel Gryffalc dans une tentative infructueuse d'empêcher Robilar, Riggby et Quij de libérer le demi-dieu Iuz. En 579 AC, Robilar met à sac le Temple de Mal Élémentaire, libérant la démone Zuggtmoy par la même occasion. En représailles, Tenser, Otis, Rufus et Éburne prennent la tête d'une armée de forces du Bien, poursuivent leur ancien compagnon jusqu'aux portes de son château et y mettent le siège; ils vainquent ses armées, les chassent du Domaine de Faucongris et les repoussent jusqu'au Pomarj. En 581 AC, Tenser accompagne Bigby, Drawmij, Jallarzi Sallavarian, Nystul, Otiluke, Otto et Rary à la tombe d'Halmadar le Cruel. Tous les membres du groupe sont tués ce jour-là, mais ils seront ramenés à la vie ultérieurement par le truchement d'un sort de Clone.

En 584 AC, le Cercle est trahi au moment où Tenser, Bigby et Otiluke découvrent le plan de Rary visant à tuer les diplomates assemblés à Faucongris pour signer le traité de paix qui doit mettre fin à la Grande Guerre de Faucongris. Malheureusement, Rary réalise qu'il est découvert et, au cours de la grande bataille magique qui s'ensuit, Otiluke et Tenser trouvent la mort, tandis que Bigby grièvement blessé, n'est pas en mesure de poursuivre Rary qui s'enfuit. On apprend plus tard que les alliés de Rary, parmi lesquels un ancien membre de la Citadelle,  le Seigneur Robilar, se sont assurés de la mort de Tenser et d'Otiluke en détruisant tous les clones préparés pour une telle éventualité. Toutefois, l'un des clone de Tenser caché sur Célène, l'une des deux lunes de la Tærre échappe à la vigilance de Rary et Robilar et, en Moibéni 585 AC, Tenser est ramené à la vie. Malgré la proposition de ses anciens camarades de reprendre la place qui était la sienne dans le Cercle, Tenser refuse.

Sortilèges créés par Tenser
Deux des sortilèges éponymes de Tenser apparaissent dès la  du "Manuel des Joueurs", les autres seront décrits dans des suppléments de la  comme "Greyhawk Adventures".

 Aléas de la Guerre de Tenser
 Bagarre de Tenser
 Bâton de Châtiment de Tenser
 Disque Flottant de Tenser
 Faucon de Chasse de Tenser
 Force de Géant de Tenser
 Frappe Mortelle de Tenser
 Fureur Primale de Tenser
 Grand Disque Flottant de Tenser
 Guerrier Courant de Tenser
 Lame Enflammée de Tenser
 Maître d'Armes de Tenser
 Œil d'Aigle de Tenser
 Œil du Tigre de Tenser
 Résonance Destructrice de Tenser
 Transformation de Tenser
 Visée Assurée de Tenser

Écrits fictifs de Tenser
Tenser est l'auteur des ouvrages suivants:
Évolution de la Volonté Ésotérique
Propriétés Magiques des Gemmes
Propriétés Magiques des Herbes et des Fleurs
Propriétés Occultes des Gemmes
Théorie des Forces Invisibles

Sources

 Blume, Brian, David Cook et Jean Wells - The Rogues Gallery (TSR, 1980).
 Browne, Dave J, et Don Turnbull - The Sinister Secret of Saltmarsh (TSR, 1981).
 Browne, Dave J, et Don Turnbull - Danger at Dunwater (TSR, 1982).
 Cook, David - "History of the Greyhawk Wars", in Greyhawk Wars (TSR, 1991). Disponible en ligne: 
 Cook, David - Vecna Lives (TSR, 1990).
 Grohe, Allan - "Gygax's Anagrams, Puns, and Homages in the World of Greyhawk". Disponible en ligne: 
 Gygax, Gary - Isle of the Ape (TSR, 1985).
 Gygax, Gary - Manuel des Joueurs (TSR, 1978).
Gygax, E. Gary et Frank Mentzer - Le Temple du Mal Élémentaire (TSR, 1985).
 Heard, Bruce - "Spells Between the Covers", in (Dragon n°82 (TSR, 1984).
 Holian, Gary, Erik Mona, Sean K Reynolds et Frederick Weining - Atlas de Greyhawk (Wizards of the Coast, 2000).
 Mona, Erik, et Gary Holian - "Wheels within Wheels: Greyhawk's Circle of Eight", in Living Greyhawk Journal n°0 (). Disponible en ligne: 
 Moore, Roger E- Greyhawk: L'Aventure commence (TSR, 1998).
 Moore, Roger - Return of the Eight (TSR, 1998).
 Pryor, Anthony - Rary the Traitor (TSR, 1992).
 Sargent, Carl - From the Ashes (TSR, 1993).
 Ward, James M - Greyhawk Adventures (TSR, 1988).

Notes et références 

Greyhawk
Magicien ou sorcier de fiction